Caio Avídio Cássio — general da República Romana
Caio Cássio Longino — senador romano
Cássio Ramos — futebolista brasileiro
Cássio Quereia — guarda pretoriano no Império Romano
Cassius (crocodilo) — maior crocodilo vivo
Cassius Jackson Keyser — matemático norte-americano
Dião Cássio — historiador romano, também conhecido por Dion Cássio, Cássio Dio ou Dio Cássio
Espúrio Cássio — cônsul da República Romana

Desambiguações de prenomes